Nathan Walker (né le  à Cardiff, Pays de Galles au Royaume-Uni) est un joueur professionnel australien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche pour les Thunderbirds de Springfield dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Biographie

Carrière en club 
Né à Cardiff au pays de Galles, sa famille émigre à Sydney (Australie) lorsque Walker avait 2 ans. Il découvre le hockey sur glace à l'âge de 6 ans grâce à son frère aîné, mais aussi par le film Les Petits Champions. Dans l'espoir d'avoir une carrière de hockeyeur, il quitte à 13 ans l'Australie pour la République tchèque et joue avec l'équipe de jeunes du HC Vítkovice.

En 2011, il débute en senior avec le HC Vítkovice dans l'Extraliga tchèque. Il rejoint l’Amérique du Nord en 2012, en jouant avec les Phantoms de Youngstown dans la , avant de s’engager avec les Bears de Hershey dans la Ligue américaine de hockey l’année suivante. Il est choisi au troisième tour, en  par les Capitals de Washington lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2014.

Lors du début de la saison 2017-2018, il gagne une place au sein de l'effectif des Capitals. Le , il devient le premier Australien à jouer un match dans la LNH alors qu'il affronte les Canadiens de Montréal.

Le , il est réclamé au ballottage par les Oilers d'Edmonton. Vingt jours plus tard, le , il est encore réclamé du ballottage par les Capitals de Washington.

Carrière internationale 
Il représente l'Australie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2007-2008 || HC Vítkovice U18 || Extraliga U18 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HC Vítkovice U18 || Extraliga U18 || 33 || 6|| 9 || 15 || 16 ||5 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2009-2010 || HC Vítkovice U18 || Extraliga U18 || 28 || 22 || 20 || 42 || 47 || 2 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2009-2010 || HC Vítkovice U20 || Extraliga U20 || 23 || 5 || 5 || 10 || 16 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010|| Sydney Ice Dogs || AIHL || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HC Vítkovice U18 || Extraliga U18 || 10 || 4 || 10 || 14 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || HC Vítkovice U20 || Extraliga U20 || 37 || 20 || 22 || 42 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011|| Sydney Ice Dogs || AIHL || 3|| 1|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HC Vítkovice U18 || Extraliga U18 || - || - || - || - || - || 3 || 4 || 1 || 5 || 14
|-
| 2011-2012 || HC Vítkovice U20 || Extraliga U20 || 14 || 14 || 6 || 20 || 16 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2011-2012|| HC Vítkovice || Extraliga || 34|| 4|| 5|| 9|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012 || HC Olomouc || 1.liga || 2|| 0|| 1|| 1|| 4|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2012-2013 || HC Vítkovice U20 || Extraliga || 13 || 12 || 12 || 24 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013|| HC Vítkovice || Extraliga || 20|| 0|| 1|| 1|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HC Sumperk || 1.liga || 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Phantoms de Youngstown || USHL || 29|| 7|| 20|| 27|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Bears de Hershey || LAH || 43|| 5|| 6|| 11|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Bears de Hershey || LAH || 28 || 1 || 3 || 4 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 6 || 2 || 2 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Bears de Hershey || LAH || 73 || 17 || 24 || 41 || 41 || 20 || 2 || 3 || 5 || 11
|-
| 2016-2017 || Bears de Hershey || LAH || 58 || 11 || 12 || 23 || 33 || 12 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
| 2017-2018 || Capitals de Washington || LNH || 7  ||1 || 0 ||	1 || 4 || 1 ||  0 || 1 ||	1 || 0
|-
| 2017-2018 || Oilers d'Edmonton || LNH || 2 || 0||0||0||2 ||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Bears de Hershey || LAH || 40 ||9||13||22||36 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Bears de Hershey || LAH || 58 || 17 || 22 || 39 || 54 || 9 || 1 || 4 || 5 || 24
|-
| 2018-2019 || Capitals de Washington || LNH ||  3 || 0|| 1 || 1 ||2 ||- || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Rampage de San Antonio || LAH || 46 ||19||13||32||29 ||- || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Blues de Saint-Louis || LNH ||  5 || 1 || 1 || 2 || 4 ||- || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Blues de Saint-Louis || LNH ||  8 || 1 || 0 || 1 || 2 ||- || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Comets d'Utica || LAH || 4 || 2 || 0 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Blues de Saint-Louis || LNH || 30 || 8 || 4 || 12 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 47 || 19 || 25 || 44 || 24 || - || - || - || - || -

| 55 || 11 || 6 || 17 || 16 || 5 || 0 || 1 ||1 || 2

Au niveau international 

|-
| 2011 || align=left| || align=left|Championnat du monde D2 || 4 || 4 || 2 || 6 || 4 || align=left| du groupe A division 2 (promu en D1B)
|-
| 2012 || align=left| Australie || align=left|Championnat du monde D1B || 5 || 2 || 0 || 2 || 4 || align=left| de la division 1B (relégué en D2)

Références

Naissance à Cardiff
Naissance en février 1994
Joueur international australien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Phantoms de Youngstown
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du HC Olomouc
Joueur des Bears de Hershey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Thunderbirds de Springfield